Reinos americanos puede referirse a cualquiera de las entidades denominadas reino y relacionadas con América. Concretamente, a:
Los de la América precolombina.
Las divisiones administrativas del Imperio español en América con esa denominación, habitualmente con la condición de virreinatos.
Imperio de Brasil
Primer Imperio Mexicano
Segundo Imperio Mexicano
Reino de la Araucanía y la Patagonia